Polkovnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Polkovnik (Kaiserliche Heer)
 Polkovnik (Reichswehr)
 Polkovnik (Wehrmacht)
 Polkovnik (Kriegsmarine)
 SS-Standartenführer
 Polkovnik (Volksarmee)
 Polkovnik (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Polkovnik